Финал Кубка африканских наций 1986 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 1986, который состоялся 21 марта между сборными Египта и Камеруна. Матч проходил на каирском международном стадионе в Каире. В основное и в дополнительное время победитель не был выявлен. В серии пенальти удача была на стороне сборной Египта.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания 

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1986 году
Спорт в Египте в 1986 году
Март 1986 года
События 21 марта
1986 год в Египте
Матчи сборной Египта по футболу
1986 год в Камеруне
Матчи сборной Камеруна по футболу